Monastère de la Sainte-Trinité peut désigner :

Monastère de la Sainte-Trinité à Tioumen ;
 Monastère de la Sainte-Trinité-de-Boldine.

Monastère de la Sainte-Trinité (Gornja Kamenica) ;
 Monastère de la Sainte-Trinité (Kikinda) ;
 Monastère de la Sainte-Trinité de Dučalovići.

Monastère de la Sainte-Trinité à Bayeux.

, notamment :
 Monastère d’Agía Triáda dans les Météores.

Autres pays 
 Monastère de la Sainte-Trinité en Pennsylvanie (États-Unis) ;
 Monastère de la Sainte-Trinité (Pljevlja) au Monténégro ;
 Monastère de la Sainte-Trinité d'Hébron en Palestine.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères